S109 ou S.109 peut faire référence à:
 HMS Superb (S109), un sous-marin nucléaire d’attaque de la Royal Navy ;
 Dante-Symphonie (S.109), une symphonie chorale de Franz Liszt.